Суперліга Данії сезону 2016–2017 — 27-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном став Копенгаген.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця 

 

 

  
 
 
 
 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Чемпіонський раунд 

 
  

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Група A 

  
 
 

Позначення:

Результати

Група B 

 
 

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/17 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/16 травня 2017

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/28 травня 2017

|}

Фінал

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 червня 2017

|}

Плей-оф за право грати у Суперлізі у наступному сезоні

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/16 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/17 травня 2017

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/28 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/28 травня 2017

|}

Третій раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 травня/4 червня 2017

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті УЄФА 
 Суперліга Данії на soccerway 

2016—2017
Данія
Данія
2016 у Данії
2017 у Данії